Robert Surtees kan syfta på: 

* Robert Surtees (1779–1834), engelsk historiker
 Robert Surtees (1906–1985), amerikansk filmfotograf
 Robert Smith Surtees (1803–1864), engelsk författare